

Ґонґоліна () — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонґоліна () — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства